Bartoszewo ist der Name von zwei Dörfern in Polen:

 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Bartoszewo (Toruń) (ehemals Bartelsriege)

 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Bartoszewo (Police) (ehemals Barm, Kreis Ueckermünde)